Степновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Степновское сельское поселение — входит в Ленинский район
 Степновское сельское поселение — входит в Николаевский район
 Степновское сельское поселение — входит в Палласовский район

Курганская область
 Степновское сельское поселение — входит в Макушинский район

Тюменская область
 Степновское сельское поселение — входит в Сладковский район